Barbie – lalka produkowana przez przedsiębiorstwo Mattel
 Barbie – singel Viki Gabor
 Barbie – film
 Barbie Girl – piosenka zespołu Aqua
 Klaus Barbie – niemiecki zbrodniarz wojenny